Хасьянов:
 Хасьянов, Зефэр Ибрагимович (род. 1946) — советский хоккеист.

 Хасьянова, Гульнара Шамильевна (род. 1970) — российский управленец.
 Хасьянова, Лейла Самиуловна (род. 1963) — российский художник.
 Хасьянова, Фарида Шагимардановна (род. 1952) — российский художник.